Смарт-картка () — пластикова картка, що містить інтегральну схему, яка забезпечує певний рівень програмованості та невеликий обсяг пам'яті.
 Ерінн Смарт (, 12 січня 1980) — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка.
 Емі Смарт, Емі Лайсл Смарт (; народилась 26 березня 1976) — американська кіноакторка і колишня модель.
 Кіт Смарт (, 29 липня 1978) — американський фехтувальник, олімпійський медаліст.
 Смарт-Холдинг, «Смарт-Холдинг» — група компаній, яка належить колишньому громадянину Росії, а нині громадянину України Вадиму Новинському.
 Росні Смарт (нар. 19 жовтня 1940) — прем'єр-міністр Гаїті у 1996—1997 роках.

Див. також 
 Smart